Park Lane (Londen), een grote straat in het centrum van Londen.
 Park Lane TV, een tv-productiebedrijf, opgericht door Beau van Erven Dorens en anderen in 2003.
 Park Lane (Norway), Larollen IL
 Parklaan (doorverwijspagina), locaties in Nederland en België.